Ге́рманова — русская фамилия, известные носители:
* Германова, Евдокия Алексеевна (род. 1959) — советская и российская актриса, заслуженная артистка РФ.
 Германова, Любовь Алексеевна (род. 1961) — советская и российская актриса.
 Германова, Мария Николаевна (1883—1940) — русская актриса.
 Германова, Ольга Михайловна (род. 1961) — российский политик, депутат Государственной Думы РФ VII созыва.
 Германова, Роза Мария (1902—1995) — польская шахматистка, международный мастер (1950).

См. также